Arnal Ballester (Barcelona, 1955), il·lustrador
 Arnal Llibert Conde Carbó (Girona, 1980), davanter professional
 Albert Arnal (Serra, 1913- Quart de Poblet, 1966), pilotaire d'escala i corda dominant als anys 1930
 Àngel Ribera i Arnal (Barcelona, 1909- 2002), jugador d'escacs català
 Carles Arnal Ibáñez (Vila-real, 1957), polític i biòleg valencià
 Francesc Cabo Arnal (Nàquera, 1768- 1832), compositor i músic valencià
 Juan Pedro Arnal (Madrid, 1735- 1805), arquitecte espanyol
 Maria Arnal
 Rafael Arnal i Torres (Tavernes Blanques, 1948), escriptor, editor i activista cultural valencià
 Salvador López Arnal (Barcelona, 1954), professor-tutor de Matemàtiques de la UNED